Кацан — прізвище, яке походить або від назви села Качани, або ж від івритського слова «коцін», яке означає «багач».

Євреям Російської імперії почали надавати прізвища на рубежі XVIII і XIX ст., після приєднання до держави західних областей Білорусі, України і Прибалтики — після розподілу Польщі, коли Катерина ІІ «придбала» разом із західними областями велику кількість євреїв, в більшості яких історично не було прізвищ, а лише ім'я і батьківство.

Щоб взнати чисельність своїх підданих, а також організувати їхній призов до армії, Росія ввела переписи населення — приблизно один на 10 років. Під час яких усім євреям були надані прізвища, як правило, або за місцем проживання (наприклад, Уманський), або за іменем одного із батьків, а також за професійною діяльністю (Шнайдер, Різник).

Джерела 
Александр Бейдер. «A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire».

Єврейські прізвища